Pułki artylerii noszące numer „13”:

Polskie:
 13 Pułk Artylerii Lekkiej
 13 Pułk Artylerii Ciężkiej
 13 Pułk Artylerii Ciężkiej (PSZ)
 13 Pułk Artylerii Pancernej
 13 Kostrzyński Pułk Artylerii
 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy

Austro-węgierskie:
 13 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 13 (1908–1915) → Pułk Haubic Polowych Nr 36 (1915–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 136 (1918)
 13 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 13 (1908–1916)